Џо Џонсон је име и презиме следећих људи:

 Џо Џонсон (играч снукера)
 Џо Џонсон (кошаркаш)